Primus Classic 2022 – 11. edycja wyścigu kolarskiego Primus Classic, która odbyła się 17 września 2022 na trasie o długości ponad 199 kilometrów, biegnącej z Brakel do Haacht. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Wyścigi kolarskie w Belgii
UCI ProSeries 2022
2022 w Belgii